Ferula pallasii är en flockblommig växtart som först beskrevs av Cusson och Carl Friedrich von Ledebour, och fick sitt nu gällande namn av Koso-pol. Ferula pallasii ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
pallasii